Том Ро́у (), полное имя — Томас Джон Роу (; ) — американский хоккеист, правый нападающий.

Биография 
Начал выступления в команде «Лондон Найтс» в Хоккейной лиге Онтарио. Из-за мононуклеоза пропустил часть сезона 1974/1975.

В 1976 году задрафтован в 3-м раунде под общим 37-м номером клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Дебютировал в НХЛ 5 декабря 1976 года. В 1977 году участвовал в Чемпионате мира, на котором сборная США заняла 6-е место. В сезоне 1977/1978 забивал в четырёх матчах подряд, повторив рекорд своей команды. В сезоне 1978/1979 стал первым американцем, забившим в НХЛ 30 голов за чемпионат. В ходе сезона 1979/1980 был обменян в клуб НХЛ «Хартфорд Уэйлерс». В 1982 году вернулся в «Вашингтон». В следующем сезоне перешёл в «Детройт Ред Уингз». Закончил карьеру игрока в сезоне 1983/1984 в АХЛ.

Статистика игрока

Тренерская карьера 
После завершения карьеры игрока занимался бизнесом, после чего работал радиокомментатором.

В 1991—1993 годах — помощник генерального менеджера «Хартфорд Уэйллерз», в 1993—1995 годах — скаут этого клуба. В 1995—1998 годах — вице-президент по хоккейным операциям клуба АХЛ «Лоуэлл Локк Монстерс», в 1998—2002 годах — его генеральный менеджер, а затем помощник тренера, в 2004—2006 годах — главный тренер. В 2005—2006 и 2008—2011 годах — помощник главного тренера в «Каролине Харрикейнз», с которой получил Кубок Стэнли в 2006 году. В 2006—2008 годах — главный тренер клуба АХЛ «Олбани Ривер Рэтс». В сезоне 2011/2012 — скаут в «Каролине». В сезоне 2012/2013 стал главным тренером клуба КХЛ «Локомотив».
19 сентября 2013 года отправлен в отставку с поста главного тренера «Локомотива». 9 ноября 2013 года стал новым главным тренером клуба Американской хоккейной лиги «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

 (данные до 2012 года не приведены)
 Последнее обновление: 5 октября 2013 года

Личная жизнь 
Женат, есть сын и дочь.

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты США
Хоккейные тренеры США
Игроки «Лондон Найтс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Тренеры «Каролина Харрикейнз»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Генеральные менеджеры НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли